Az  a szöuli metró hetedik, a Seoul Metro által üzemeltetett vonala, melynek első szakaszát 1996 októberében nyitották meg, és 2000. augusztus 1-jén adták át a teljes vonalat. Az 57,1 km hosszú vonal 2013-ban  főt szállított.

Bővítési tervek
Két új állomást terveznek a vonalra,  és  néven, utóbbi a tervezett incshoni 2-es metró transzferállomása lesz. A 3,94 km-es bővítést 2013-ban kezdték el és előreláthatóan 2018-ban fejezik be.

Egy másik bővítési terv a vonalat 12,2 kilométerrel meghosszabbítaná ig, mely az Incshoni nemzetközi repülőtérnek ad otthont. 2012-vel bezárólag nem volt dátum megnevezve az építkezés kezdetéhez.

Állomások

Bővítési tervek (2020)

Források

További információk

 A Seoul Metro honlapja 
 A metró térképe állomásválasztóval és útvonatervezővel 

Szöuli metró